Хиро — фамилия:
 Хиро, Алехандро (род. 1970) — аргентинский биатлонист.
 Хиро, Анна Вероника — аргентинская биатлонистка.
 Хиро, Густаво (род. 1968) — аргентинский биатлонист.
 Хиро, Мария (род. 1971) — аргентинская биатлонистка.
 Хиро, Суто (1898—1981) — министр внутренних дел Японии.

Другое:
  — японская мера длины